Kubalík ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Kubalík (* 1995), tschechischer Eishockeyspieler
 Tomáš Kubalík (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kubelík